Богодухов:

 Богодухов — город в Харьковской области Украины, административный центр Богодуховского района.
 Богодухов, Владимир Иванович (род. 1961) — штурман Военно-воздушных сил, подполковник, заслуженный военный штурман Российской Федерации, герой России.